При́нцип домино́ — неоднозначное словосочетание, которое может означать:

 Принцип домино — цепная реакция, основное значение термина
 Теория домино — политическая теория времён холодной войны

В кино, музыке и ТВ 
 Принцип домино (фильм) — фильм производства США (1977)
 The Domino Theory — антивоенный музыкальный альбом братьев Болландов 1981 года.
 Принцип домино (телепередача) — телепередача на канале НТВ с ведущими Еленой Хангой, Еленой Ищеевой, Даной Борисовой и Еленой Старостиной.

См. также 
 Эффект домино (фильм)